Чемпионат мира по лыжным видам спорта 1929 года проводился с 5 по 9 февраля в Закопане (Польша).

Лыжные гонки, мужчины

17 км 
7 февраля 1929 года

50 км 
9 февраля 1929 года

Лыжное двоеборье, мужчины 
5 февраля 1929 года

Прыжки с трамплина, мужчины 
5 февраля 1929 года

Медальный зачёт

Ссылки 
 FIS 1929 Cross country results
 FIS 1929 Nordic combined results
 FIS 1929 Ski jumping results

1929
Февраль 1929 года
Чемпионаты мира в Польше
Международные спортивные соревнования в Закопане
Спорт в Польше в 1929 году
Международные соревнования по лыжному спорту в Польше